Старый Кавдык — село в Ялуторовском районе Тюменской области, администратиный центр сельского поселения Старокавдыкское.

География 
Село находится на берегу озер Стары и Малый Кавдык.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ялуторовского района